Bystrjanka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Bystrjanka (Region Altai), Dorf in der Region Altai
 Bystrjanka (Brjansk), Siedlung in der Oblast Brjansk
 Bystrjanka, Nachkriegsbezeichnung der Wüstung Budwischken (1938–1946 Oberndorf), Kreis Gerdauen, Ostpreußen, heute Oblast Kaliningrad
 Bystrjanka (Kaliningrad), Ort in der Oblast Kaliningrad, bezeichnet heute die frühere Siedlung Mulden des Ortes Mulden (Kreis Gerdauen) (bis 1938 Muldszen / Muldschen)